Historia animalium puede referirse a:

 Historia de los animales, texto de zoología escrito por Aristóteles en torno al año 343 a. C. 
 Historia animalium,  catálogo zoológico escrito por Conrad Gesner en 1551.